Дро́ковская со́тня — административно-территориальная и войсковая единица в составе малороссийского Стародубского полка, существовавшая в XVII веке.

Центр — местечко Дроков (ныне деревня Старый Дроков).

В документах 1 половины XVII века Дроков упоминается наравне со Мглином; потому сразу после его освобождения от поляков (1648) здесь была сформирована своя казачья сотня. Однако в дальнейшем, по-видимому, малочисленность населения Дроковской сотни способствовала её упразднению, и к моменту выделения Стародубского полка в самостоятельную единицу (1663) Дроковская сотня уже была включена в состав Мглинской сотни. В дальнейшем Дроковская сотня не возобновлялась.

Дроковские сотники:

 Тимофей Грибенок, 1654.

Литература 
 А. М. Лазаревский. Описание старой Малороссии. Том I. Полк Стародубский. — Киев, 1888.
 Присяжнi книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. — Київ, 2003. — C. 342—343.

Сотни Стародубского полка